'''Шереметов:
 Шереметов, Валерий Николаевич (род. 1964) — советский и российский футболист, российский тренер.
 Шереметов, Федор Валерьевич (род. 1996) — российский футболист.